Morenismo puede referirse a:

 Morenismo en Argentina, movimiento político vinculado con Nahuel Moreno (Hugo Miguel Bressano Capacete), dirigente político trotskista argentino.
 Morenismo en Yucatán, movimiento político encabezado por Delio Moreno Cantón, político de Yucatán, México, de principios del siglo XX.
 Morenismo en México, movimiento político vinculado con el partido político Morena, fundado por Andrés Manuel López Obrador.